

Раздел (Силістринська область) () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Дулово.
 Раздел (Ямбольська область) () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Єлхово.